El término relieve puede hacer referencia a varios artículos:

Geomorfología 
 al modelado del relieve, el relieve de un proceso de erosión particular;
 al relieve apalachano, un tipo de relieve terrestre;
 al relieve costero, una estructura costera;
 al relieve invertido, la inversión del relieve terrestre;
 al relieve jurásico, un tipo de relieve terrestre;
 al relieve oceánico, una estructura marina;
 al relieve tabular, la forma orográfica de estratos en forma de tablas;
 al relieve terrestre, la estructura terrestre;

Arte 
 al relieve, una técnica escultórica;
 al grabado en relieve, un tipo de técnica de impresión;
 a la decoración en relieve, un tipo de decoración.

Enlaces externos